

Saints

Patronyme 

 Venance Fortunat (v. 530-609), poète italien considéré comme saint 
 Méryl Fortunat-Rossi, réalisateur, scénariste et directeur de la photographie belge.

Prénom

Film 
Fortunat peut aussi désigner :
 Fortunat, film franco-italien d’Alex Joffé (1960), avec Bourvil et Michèle Morgan ;

Bible 
 Fortunat, une personne mentionnée par St Paul dans la première épître aux Corinthiens.

Voir aussi 
 
 Ensemble Venance Fortunat

Homonymie de titre